Horná Lehota, en Slovaquie:
 Village du district de Brezno, voir Horná Lehota
 Village du district de Dolný Kubín, voir Horná Lehota